Суперкубок Північної Ірландії з футболу 2017  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 2017 року між чемпіоном та володарем кубка Північної Ірландії клубом Лінфілд та фіналістом кубка Північної Ірландії клубом Колрейн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2017
Північна Ірландія
Серпень 2017